Montecarlo o Monte Carlo puede referirse a:

 geografía:
 Montecarlo, distrito de Mónaco;
 Montecarlo, balneario de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Montecarlo, localidad de la Provincia de Misiones, Argentina;
 Departamento Montecarlo, división administrativa de la Provincia de Misiones, Argentina;
 Montecarlo, localidad de la provincia de Lucca, Italia;
 Monte Carlo, montaña de San Marino;
 Monte Carlo, municipio de Santa Catarina, Brasil

 deportes:
 Masters de Montecarlo, torneo de tenis masculino que se disputa anualmente en Montecarlo, Mónaco;
 Rally de Montecarlo;

 empresas:
 Monte Carlo hotel y casino en Las Vegas, Estados Unidos;

 estadística:
 Método de Montecarlo, método estadístico para aproximar expresiones matemáticas complejas;

 medios de comunicación:
 Monte Carlo TV, canal de televisión de Uruguay.
 Radio Monte Carlo, radioemisora de Uruguay.

 películas:
 Monte Carlo or bust, película de 1969.
 Monte Carlo, película de 2011 dirigida por Tom Bezucha.

 otros:
 Lancia Montecarlo, automóvil producido entre 1975 y 1982.

 Retail:
 Montecarlo, supermercado chileno que desde el año 2004 se llama Santa Isabel.